Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Baku Cup 2015 nastoupilo čtrnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Alexandra Panovová a Heather Watsonová, jehož členky nestartovaly společně. Watsonováse rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Panovové se stala Gasparjanová, s níž trofej obhájila.

Ve finále se střetly dvě nejvýše nasazené dvojice. Ruské turnajové jedničky Margarita Gasparjanová a Alexandra Panovová, ve finále zdolaly rusko-ukrajinské dvojky Vitaliju Ďjačenkovou s Olgu Savčukovou výsledkem 6–3 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Gasparjanová vyhrála premiérový deblový titul na okruhu WTA Tour a bakuský „double“, když triumfovala i v singlové soutěži. Pro Panovovou to bylo páté turnajové vítězství ze čtyřhry.

Nasazení párů 
Dva nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  'Margarita Gasparjanová /  Alexandra Panovová (vítězky)
  Vitalija Ďjačenková /  Olga Savčuková (finále)
  Hiroko Kuwatová /  Demi Schuursová (1. kolo)
  Oxana Kalašnikovová /  Danka Kovinićová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Baku Cup
Sport v Ázerbájdžánu v roce 2015
WTA Tour 2015